Roncole ima više značenja:
 Roncole, Bologna
 Roncole, Parma
 Roncole, Vercelli